California Central Airlines — упразднённая американская авиакомпания-лоукостер
 Czech Connect Airlines — чешская авиакомпания, базировавшаяся в аэропорту города Острава. Прекратила деятельность в 2012 году.
 Код ИКАО для Air China